Ясуха́ру () — семейство омофонных японских личных имён. Известные носители:
 Ясухару Курата (род. 1963) — японский футболист и тренер
 Ясухару Нанри (род. 1985) — японский фигурист.
 Ясухару Ояма (1923—1992) — 15-й пожизненный мэйдзин по сёги.
  — японский футболист.
 Ясухару Таканаси (род. 1964) — японский композитор.
  — японский режиссёр.

Японские мужские имена